Сетре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сетре, Лассе (род. 1974) — норвежский конькобежец.
 Сетре, Эдвин (род. 1998) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Сантос Лагуна».